Pringsheim är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Pringsheim (1850–1941), tysk matematiker
 
 Hedwig Pringsheim (1855–1942), tysk skådespelare
 
 Nathanael Pringsheim (1823–1894), tysk botaniker
 Peter Pringsheim (1881–1963), tysk fysiker

Tyska efternamn
Judiska efternamn